Eagle Lake kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Eagle Lake (Florida)
Eagle Lake (Minnesota)
Eagle Lake (Texas)
Eagle Lake (Wisconsin)
Eagle Lake (Maine)